Revista feminina (género de revista)
 Revista Feminina (programa de televisão)
 Revista Feminina (publicação)